Podemos volar es una plataforma radial costarricense transmitida a través de la radio universitaria Radio Universidad de la Universidad de Costa Rica, en sus frecuencias 101.9 FM y 870 AM, y transmitida a nivel internacional por medio de Radio La Colifata en Argentina. Ha recibido reconocimientos como un dispositivo de trabajo para la salud mental comunitaria, por medio de la transmisión de programas desde el Hospital Nacional Psiquiátrico, San José (Costa Rica).

Origen 
Podemos volar surgió, aproximadamente, en el año 2010 como una iniciativa independiente de dos estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica: Andrés Dinartes Bogantes y Adrián Solís Rojas inspirada por un movimiento autodenominado Radios Locas, surgido en el Río de la Plata (Radio La Colifata, Argentina, 1991 y Radio Vilardevoz, Uruguay, 1997). El primer programa radial fue emitido en la frecuencia 101.9 FM a partir del 14 de febrero del año 2011.

Posteriormente Podemos volar comenzó a recibir apoyo institucional y se transformó en un proyecto de extensión docente. En la actualidad, es considerado un Trabajo Comunal Universitario, organizado entre la Escuela de Psicología, el Sistema Radiofónico y la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El programa ha participando en encuentros con otras Radios Locas en Argentina, Rusia y Uruguay. y participado en los Encuentros Centroamericanos de Salud mental y Derechos Humanos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.
Asimismo, participó en la primera Marcha Nacional por el Derecho a la Salud Mental, la Desmanicomialización y la Vida Digna  llevada a cabo el 10 de octubre de 2016, en Costa Rica.

Organización y objetivo 

El proyecto facilita la producción semanal del programa de radio Podemos volar, en el que los locutores son usuarios de los servicios del Hospital Diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico de Costa Rica. El programa se transmite por medio de Radio Universidad (frecuencias 101.9 FM y 870 AM), así como a nivel internacional. Cuenta con la colaboración así como un grupo estudiantes de diversas carreras que realizan la matrícula al Trabajo Comunal Universitario como requisito de graduación.  Su objetivo es propiciar el encuentro y la interacción entre personas que asisten al Hospital Nacional Psiquiátrico.

Durante su historia, Podemos volar ha experimentado cambios y adaptaciones llevados a cabo por los locutores del programa, la administración hospitalaria, el equipo de producción y de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.

Reconocimientos 

Podemos volar ha sido reconocido por llevar a cabo una reflexión y crítica respecto de las condiciones socioculturales y políticas que afectan e influyen en la inserción comunitaria de personas con sufrimiento psíquico, y la incidencia que tiene el sistema de atención de la salud mental costarricense en la recuperación de estos pacientes. Por esta labor recibió l mención de honor en el marco de los Premios a la Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica en el 19 de octubre de 2011.

El proyecto es el tema principal del documental Los volátiles, por Alexandra Latishev, premiado como mejor largometraje documental por el Público en el Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra en el año 2014.

Referencias

Enlaces externos 

 Podemos Volar Blog Oficial Sitio Oficial.
 Podemos Volar - Canal de Youtube
 Radios locas // Redacción Mad in América Hispanohablante

Programas de radio de Costa Rica